La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1995-1996 est la  de l'histoire. La Juventus remporte un deuxième titre après 1985. L'Ajax Amsterdam subit sa deuxième défaite en finale après celle de 1969 (1-4 face au Milan AC). C'est la deuxième fois dans la compétition que les 2 clubs se rencontrent en finale après l'édition de 1973.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Feuille de match

Bibliographie 
 L'Équipe, 50 ans de coupes d'Europe, 2005

Références 

1996
Compétition de football à Rome
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Face-à-face de la Juventus FC
Football en 1996
Sport en Italie en 1996
Sport en mai 1996